

Geografia

Szwajcaria 
 Full-Reuenthal – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach

Osoby 
 Gottlieb Full – niemiecki sędzia

Inne 
 Full – album Maryli Rodowicz
 Full contact – formuła walki sportowej w kick-boxingu
 Full HD – tryb wideo
 Full Metal Jacket – amerykański dramat wojenny
 Full Suspension – typ roweru górskiego

Zobacz też 
 Bayer Full
 Fuhl
 Mocny Full
 Phull